Шарль-Фредерик Дювернуа́ (; , Монбельяр, — ) — французский  и . Младший брат валторниста и композитора Фредерика Дювернуа.

Учился музыке у полкового музыканта в Страсбургском гарнизоне, после чего поступил в военный оркестр. С 1790 года играл в оркестрах ведущих парижских театров, в 1795—1824 годах первый профессор кларнета в новосозданной Парижской консерватории. Автор кларнетных концертов и сонат, а также различных арий. Дювернуа посвящена соната для кларнета и фортепиано Франсуа Девьена.

Сыновья Дювернуа — певец  (1796—1872), валторнист Антуан-Франсуа-Фредерик-Огюст Дювернуа (1800—1874) и композитор  (1820—1906).

Примечания

Ссылки 

Военные музыканты
Академические музыканты Франции
Преподаватели Парижской консерватории